Plusieurs localités italiennes possèdent une église portant le nom Santa Teresa :

  à Bari
  à Bénévent
  à Brindisi
  à , frazione de Cervia
  à Gênes
  à Legnano
  à Livourne
 Église Santa Teresa a Chiaia à Naples
 Église Santa Teresa degli Scalzi à Naples
  à Parme
  à Rome
  à Turin
 Église Santa Teresa, ou chiesa delle Terese à Venise

Santa Teresa
Homonymie d'édifices religieux en italien